Wyścig Chin WTCC 2013 – jedenasta runda World Touring Car Championship w sezonie 2013 i trzeci z kolei Wyścig Chin. Odbył się on w dniach 1-3 listopada 2013 w miejscowości Szanghaj na torze Shanghai International Circuit. W pierwszym wyścigu zwyciężył Tom Chilton z zespołu RML, a w drugim Tiago Monteiro z Castrol Honda World Touring Car Team.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Warunki atmosferyczne

Wyścig 1

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Wyścig 2

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Klasyfikacja po rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona wyścigu Chin 2013 na oficjalnej stronie WTCC 

Chiny
2013
2013 w Chinach